Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
 Nawiedzenie (opowiadanie)
 Nawiedzenie (obraz El Greca)
 Nawiedzenie (obraz Rafaela)